kockásliliom, Fritillaria növénynemzetség; púposliliom 
 A nemzetségbe sorolt sok növény magyar nevének része a „kockásliliom”.
 kockásliliom, Fritillaria meleagris növényfaj; mocsári kockásliliom, kotuliliom